Klementynów est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Klementynów, village de la voïvodie de Mazovie
 Klementynów, village de la voïvodie de Łódź
 Klementynów, village de la voïvodie de Lublin